

Geografia
Canada
 Racine – comune del Québec
Stati Uniti d'America
 Racine – città del Wisconsin
 Racine – città del Minnesota
 Racine – comune dell'Ohio
 Contea di Racine – contea del Wisconsin

Persone
 Jean Racine – scrittore e drammaturgo francese
 Jean Racine – bobbista statunitense, dal 2005 nota come Jean Prahm
 Louis Racine – poeta e traduttore francese, figlio del drammaturgo Jean
 Pamela Jintana Racine – percussionista e danzatrice statunitense
 Serge Racine – ex calciatore haitiano
 Warren Racine – cestista francese

Altro
 Jean Racine – opera letteraria di François Mauriac